Borac Banja Luka bezeichnet:

 den Fußballverein FK Borac Banja Luka
 den Handballverein RK Borac Banja Luka